

Niemcy 
 Glashütte – dzielnica miasta Aalen
 Glashütte – część gminy (Ortsteil) Rothenklempenow w powiecie Vorpommern-Greifswald, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie
 Glashütte – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Przylaski
 Szklana Huta – w woj. pomorskie
 Szklana Huta – w woj. wielkopolskie
 Szklarka Trzcielska

Inne 
 Glashütte – marka zegarków

Zobacz też 
 Glashütten